A 45 303-as számú mellékút a Bács-Kiskun megyei Tiszaalpáron (Alpár) a 4625-ös út és Tiszaalpár felső megállóhely között húzódik, belterületen. Körülbelül 0,1 kilométer hosszú, öt számjegyű, 2x1 sávos, kiépített állomáshoz vezető út, kezelője a Magyar Közút Kht. Bács-Kiskun megyei Igazgatósága.

Története

Kereszteződések, pihenőhelyek és hidak 

|}
|}

Források 

www.utadat.hu
IGO navigáció

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
Magyar Közút Kht.
[www.utadat.hu]
IGO navigáció

45303